Тетраселенид тримолибдена — бинарное неорганическое соединение
молибдена и селена с формулой MoSe,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тетраселенид тримолибдена образует кристаллы
моноклинной сингонии,
параметры ячейки a = 0,4632 нм, b = 0,4762 нм, c = 0,6649 нм, β = 92,56°.

Литература 
 

молибдена
Халькогениды молибдена